Andrea Parker peut désigner :
 Andrea Parker (1970-), une actrice américaine ;
 Andrea Parker, une musicienne britannique de musique électronique.